Le terme Panchayat peut renvoyer à :
 Gram panchayat, un échelon administratif rural en Inde ;
 Nagar panchayat, un échelon administratif semi-urbain en Inde ;
 plus généralement, au Panchayat raj, un système d'administration territorial en Asie du sud.